Музыкант-чародей:

 Музыкант-чародей — белорусская народная сказка.
 Музыкант-чародей — белорусский мультипликационный фильм (2001).